Edwin Aardal (1910-1988), animateur américain ;
 Karen Aardal (née en 1961), mathématicienne appliquée norvégienne et néerlandaise ;
  (né en 1950), politologue et professeur d'université norvégien ;
  (1921-1995), personnalité politique norvégienne ;
  (1932-2007), traductrice norvégienne ;
  (1953-), journaliste norvégien.

Voir aussi 

 Årdal, une commune de Norvège.

 Ardal, une ville d'Iran.